Глотово — название населённых пунктов.

Россия 
 Глотово — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Глотово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Глотово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Глотово — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Глотово — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Глотово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Глотово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Глотово — село в Удорском районе Республики Коми.
 Глотово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Глотово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Глотов